Herero steht für:

 Herero, afrikanisches Volk
 Sprache der Herero, siehe Otjiherero
 Herero (Roman), Roman von Gerhard Seyfried
 (1885) Herero, Asteroid

Siehe auch:

 Herrero
 Herreros